Dlouhá Ves kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dlouhá Ves (okres Havlíčkův Brod)
 Dlouhá Ves (okres Klatovy)